Вартапетян — армянская фамилия.

Известные носители:
 Вартапетян, Борис Багратович (1925—2020) — биолог, лауреат премии имени К. А. Тимирязева (2004).
 Вартапетян, Гамлет Арутюнович (1927—2013) — армянский физик, специалист по экспериментальной физике.